Preusmjeri Nacrt:Solar Dynamics Observatory